Huelgas puede referirse a:

Huelgas laborales
 Huelgas, plural de huelga, forma de reivindicación consistente en cesar de trabajar (huelga laboral), de ingerir alimentos (huelga de hambre), en aplicar los reglamentos de forma íntegra e inflexible (huelga de celo) o en aumentar intensivamente la producción (huelga a la japonesa).
 Huelgas en Uruguay.
 Huelgas generales en España.
 Huelgas ferrocarrileras mexicanas de 1926-27.
 Huelgas de hambre de comuneros mapuches de 2010 y 2011.

Conventos cistercienses de Las Huelgas
a sendos conventos cistercienses que llevan por nombre el de Monasterio de las Huelgas, a saber:
 Monasterio de Santa María la Real de Las Huelgas de Burgos.
 Monasterio de las Huelgas Reales (Valladolid).
el Codex Las Huelgas, códice polifónico medieval del monasterio de las Huelgas de Burgos, una de las fuentes musicales más importantes de su época.

Otros 
 Huelgas Ensemble, grupo de interpretación de música medieval y renacentista fundado por Paul Van Nevel.
 Castillo de las Huelgas de época andalusí, situado en el municipio de Jabalquinto, provincia de Jaén (España)